

Toponymes  
Dun est un toponyme celtique, désignant une forteresse ou un lieu en hauteur. Pour ce sens précis, voir dun.
 Dùn, île en Écosse ;
 Dun, hameau néerlandais de la commune de Hilvarenbeek ;
 Dún Laoghaire, ville en Irlande ;
 Dun Laoghaire-Rathdown, comté d'Irlande.

Communes françaises contenant le mot Dun en première partie 
 Dun, dans l'Ariège ;
 Dun-le-Palestel, dans la Creuse (ancien nom : Dun-le-Palleteau) ;
 Dun-le-Poëlier, dans l'Indre ;
 Dun-les-Places, dans la Nièvre ;
 Dun-sur-Auron, dans le Cher (ancien nom : Dun-le-Roi) ;
 Dun-sur-Grandry, dans la Nièvre ;
 Dun-sur-Meuse, dans la Meuse.

Dunes en est parfois un dérivé, comme pour le nom du quartier des Dunes à Poitiers.

Communes françaises contenant le mot Dun en seconde partie 
 Fontaine-le-Dun, dans la Seine-Maritime.
 La Chapelle-sur-Dun, dans la Seine-Maritime ;
 Le Bourg-Dun, dans la Seine-Maritime ;
 Liny-devant-Dun, dans la Meuse ;
 Lion-devant-Dun, dans la Meuse ;
 Neuilly-en-Dun, dans le Cher ; 
 Villers-devant-Dun, dans la Meuse.

Les communes de Saône-et-Loire aux noms composés avec Dun, tirent leur nom de l'ancienne citadelle de Dun détruite en 1181, située sur le Mont Dun sur la commune de Saint-Racho) :
 Anglure-sous-Dun ;
 Chassigny-sous-Dun ;
 La Chapelle-sous-Dun ;
 Mussy-sous-Dun ;
 Varennes-sous-Dun.

Localités européennes contenant le mot dunum dans leur étymologie 
En gaulois, le mot est attesté sous la forme dunon et signifie « citadelle, enceinte fortifiée, mont ». Il sera latinisé en dunum.
 Acitodunum « Fort de la plaine » donnera Ahun (France, Creuse).
 Aredunum « Fortifié par devant » donnera Ardin (France, Deux-Sèvres).
 Augustodunum « Fort d'Auguste » donnera Autun (France, Saône-et-Loire) et Hostun (Drôme) (attesté sous les formes Castrum Augustidini, Houstadunum, Castrum de Hosteduno, etc.).
 Cambodunum « Fort du méandre » donnera Chambezon (France, Haute-Loire), Champéon (France, Mayenne), Kempten (Allemagne, et G.B. près de Leeds).
 Carrodunum « Fort du char » donnera Karnberg (Allemagne, Bavière), Krappitz (Silésie), en Croatie, et près du Dniestr.
 Eburodunum « Fort de l'if » donnera Averdon (France, Loir-et-Cher), Brno (Moravie), Ebréon (France, Charentes), Embrun (France, Hautes-Alpes), Yverdon (Suisse).
 Gabrodunum « Fort de la chèvre » donnera Jabrun (France, Cantal).
 Lugdunum ou Lugudunum « Fort de Lug(us) » donnera Laon (France, Aisne), Lauzun (France, Lot), Leyde (Hollande) (Lugdunum Batavorum), Lion (France, Loiret), Loudon (Sarthe), Lyon (France, Rhône).
 Magodunum « Marché fortifié » ou Magiodunum « Grand fort » donnera Médan (France, Ivelines), Mehun (France ; Cher et Indre), Meung (France, Loiret).
 Marcedunum « Fort-frontière ? » donnera Marquain (Hainault) et Marquion (France, Pas-de-Calais).
 Margidunum « Fort-frontière » (Grande-Bretagne), peut-être équivalent de Marcedunum.
 *Mediodunum « Fort du milieu » (Allemagne du sud).
 Neviodunum (Italie, Carniole) et Noviodunum « Nouveau fort » donnera Neung (Loir-et-Cher), Nevers (France, Nièvre), Nieudan (France, Cantal), Nouan-le-Fusetier (France, Loir-et-Cher).
 Segodunum « Fort de la victoire » donnera Suin (France, Saône-et-Loire) et Syon (France, Haute-Savoie). Ancien nom de Rodez (France, Aveyron) et de Würtzburg (Allemagne, Bavière). La forme Singidunum est l'ancien nom de Belgrade (Serbie).
 Uxellodunum « Haut-fort, Haut-mont » donnera Exoudun (France, Deux-Sèvres), Issolu (France, Lot), Issoudun (France, Creuse).
 Virodunum et Verodunum « Sur-Fort, Super-fort » donnera les innombrables Verdun (France ; Ariège, Aude, Meuse, etc.), Verdu (Espagne, Catalogne), Verduno (Italie, Piémont).

Dunum est aussi à l'origine des (Le) Dun, Dung et Dhun. Il est passé dans le français dialectal : dun « colline », dunet « petite colline ».

Lieu fictif 
 Pays de Dun, dans le roman Le Seigneur des anneaux ;
 Dun Morogh et Dun Algaz, dans le jeu vidéo World of Warcraft.

Hydronymes 
 Dun, fleuve français de la Seine-Maritime ;
 Dun, rivière anglaise traversant le Wiltshire et le Berkshire.

Patronymes 

 Xiahou Dun, général chinois du  ;
 Robert Dun (1920-2002), écrivain français autodidacte soutenant l'idéologie du nationalisme européen ;
 Frank van Dun (1947-), philosophe du droit et théoricien libertarien belge.

Autres 
 Dun Leia, un ancien duo de chanteuses françaises ;
 DUN, un des profils de la norme Bluetooth ;
 Dial-Up Networking (en français, accès à Internet par ligne commutée) ;
 Data Universal Numbering System.

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France